Топъл фронт се получава, когато топъл въздух измества студен въздух. Тъй като топлият въздух е с по-малка плътност той се изкачва върху студения, образувайки наклон със среден градиент около 1:150.

Метеорология